Nerw szczękowy (łac. nervus maxillaris) – nazwa różnych nerwów unerwiających szczęki lub szczękę zwierząt, np.:

 Nerw szczękowy człowieka
 Nerw szczękowy owadów